Automate är ett släkte av kräftdjur. Automate ingår i familjen Alpheidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Automate